Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2017 war ein Poolbillardturnier, das vom 10. bis 15. Dezember 2017 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Witalij Pazura wurde in allen vier Disziplinen ukrainischer Meister. Er verteidigte seine drei Titel aus dem Vorjahr und gewann zum ersten Mal im 14/1 endlos. Bei den Damen war Daryna Sirantschuk mit jeweils zwei Gold- und Silbermedaillen am erfolgreichsten. Der Sieg im 9-Ball an ihrem 17. Geburtstag war ihr erster nationaler Meistertitel. Kateryna Polowyntschuk wurde im 14/1 endlos zum sechsten Mal in Folge ukrainische Meisterin und im 8-Ball zum vierten Mal hintereinander.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Kiew